Amalie von Hanau ist der Name folgender Personen:

Amalie von Hanau-Lichtenberg (1490–1552), Tochter des Grafen Philipp II. (Hanau-Lichtenberg)
Amalie von Hanau-Lichtenberg (1512–1578), Tochter des Grafen Philipp III. (Hanau-Lichtenberg), Nonne im Kloster Marienborn
Amalie von Hanau-Lichtenberg (1582–1627), Tochter des Grafen Philipp V. (Hanau-Lichtenberg)
Amalie Elisabeth von Hanau-Münzenberg (1602–1651), Landgräfin von Hessen-Kassel von 1637 bis 1650